Alpensüdseite steht für:
 die südlich des Alpenhauptkamms gelegenen Teile der Zentral- und Ostalpen, siehe Alpensüdseite (Alpen)
 speziell eine landschaftliche Region der Schweiz, siehe Alpensüdseite (Schweiz)

Siehe auch: Alpennordseite